Ctenodrilidae är en familj av ringmaskar. Enligt Catalogue of Life ingår Ctenodrilidae i ordningen Terebellida, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Ctenodrilidae 15 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
Ctenodrilidae